

Cinéma 
 L'Étendard, film français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1911 ;

Littérature 
 L'Étendard en flammes, roman historique

Géographie 
 Pic de l'Étendard (), pic des Alpes du massif des Grandes Rousses (départements de la Savoie et de l'Isère, en France)

Transports 
L'Étendard, nom d'un train rapide reliant Paris à Bordeaux, en France, mis en service à la fin des années 1960.

Voir aussi